Ussow ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Ussow (Aljaksandr Ussau) (* 1977), weißrussischer Radsportler
Alexei Ussow (* 1985), russischer Radsportler

siehe auch
Ussowa